Nordskoven kan syfta på följande platser:

Danmark 

 Nordskoven (Silkeborg), del av Silkeborgsskogarna, 
 Nordskoven, Frederikssund, skog,